|-
| 151501 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151502 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151503 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151504 - ||  || 30 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151505 - ||  || 10 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151506 - ||  || 11 iunie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151507 - ||  || 18 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151508 - ||  || 13 iulie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151509 - ||  || 14 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151510 - ||  || 15 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151511 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151512 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151513 - ||  || 5 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151514 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151515 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151516 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151517 - ||  || 15 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151518 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151519 - ||  || 30 august 2002 ||  || 
|-
| 151520 - ||  || 1 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151521 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151522 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151523 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151524 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151525 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151526 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151527 - ||  || 3 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151528 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151529 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151530 - ||  || 5 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151531 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151532 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151533 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151534 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151535 - ||  || 6 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151536 - ||  || 8 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151537 - ||  || 11 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151538 - ||  || 10 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151539 - ||  || 14 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151540 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151541 - ||  || 27 septembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151542 - ||  || 28 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151543 - ||  || 29 septembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151544 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151545 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151546 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151547 - ||  || 30 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151548 - ||  || 30 septembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151549 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151550 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151551 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151552 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151553 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151554 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151555 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151556 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151557 - ||  || 1 octombrie 2002 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 151558 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151559 - ||  || 1 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151560 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151561 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151562 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151563 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151564 - ||  || 2 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151565 - ||  || 3 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151566 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151567 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151568 - ||  || 5 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151569 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151570 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151571 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151572 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151573 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151574 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151575 - ||  || 8 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151576 - ||  || 9 octombrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151577 - ||  || 9 octombrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151578 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151579 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151580 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151581 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151582 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151583 - ||  || 10 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151584 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151585 - ||  || 28 octombrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151586 - ||  || 30 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151587 - ||  || 30 octombrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151588 - ||  || 29 octombrie 2002 ||  || 
|-
| 151589 - ||  || 31 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151590 - ||  || 29 octombrie 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 151591 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151592 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151593 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151594 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151595 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151596 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151597 - ||  || 2 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151598 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151599 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151600 - ||  || 4 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-